

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Źrebce – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sułów 
 Źrebce – przysiółek wsi Pogorzyce w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Chrzanów